Совіньє́-ле-Пем () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 35 км на захід від Безансона, 60 км на південний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 70 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 173,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Совіньє-ле-Пем на сайті французького Національного інституту географії
 Совіньє-ле-Пем на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Совіньє-ле-Пем на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Совіньє-ле-Пем на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Совіньє-ле-Пем на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона